Jména Viktorie, Viktoria nebo Victoria, variace slova označujícího vítězství, mohou označovat:

 Viktorie – křestní jméno
 Královna Viktorie – britská královna

 viktorie – rod rostlin z čeledi leknínovité
 viktorie královská (Victoria amazonica)
 viktorie Cruzova (Victoria cruzii)

 Benz Victoria, první čtyřkolový automobil

podobné
 Viktor - mužské křestní jméno
 Viktorka

Externí odkazy